Universal Serial Bus (uniwersalna magistrala szeregowa)
 Uniwersytet Stefana Batorego
 Universidad Simón Bolívar
 upper sideband (górna wstęga boczna)

Zobacz też 
 pamięć USB (pendrive)